(en français, Marie la sanglante) est le surnom donné à Mary Tudor (1516-1558) du fait des persécutions qu’elle a menées contre les protestants.

Bloody Mary peut également désigner :

Divers 
 le Bloody Mary, un cocktail, ainsi appelé à cause de sa couleur rouge qui évoque le sang ;
 Bloody Mary, un fantôme dans le folklore occidental, parfois appelé aussi Mary Worth, Mary Worthington, ou encore Hell Mary ;
 Bloody Mary (morte en 2006), une rappeuse membre du groupe  ;

Littérature et bande dessinée 
 Bloody Mary, un roman policier de Jean Vautrin (1979) ;
 Bloody Mary, une bande dessinée de Jean Teulé, adaptée du précédent (1983) ;
 le prix Bloody Mary, un prix de bande dessinée décerné par l’ACBD sous cette appellation entre 1984 et 1998 ;
 , une série de comics écrite par Garth Ennis et dessinée par Carlos Ezquerra (1996-1997) ;
 Bloody Mary (Fistful of Blood en version originale), une série de comics écrite par Kevin Eastman et dessinée par Simon Bisley (2014 pour l’album français) ;

Musique 
 Bloody Mary, une chanson de  (2008) ;
 Bloody Mary, une chanson de Lady Gaga extraite de son troisième album Born This Way (2011) ;
 , une chanson de Silversun Pickups extraite de l’album Neck of the Woods (2012) ;

Cinéma et télévision 
 Bloody Mary, le quatorzième et dernier épisode de la neuvième saison de la série animée South Park (2005) ;
 Bloody Mary, le cinquième épisode de la première saison de la série télévisée Supernatural (2005) ;
 , un film de Richard Valentine (2006) ;
 Bloody Mary 3D, un film de Charlie Vaughn (2011) ;
 , une web-série britannique (2012-2013) ;

Personnages 
 , un personnage du roman de James A. Michener Pacific Sud (1946), interprétée par Juanita Hall dans la comédie musicale South Pacific (1949) et le film homonyme (1958) adaptés du roman ;
 , un personnage de l’univers DC ;
 Bloody Mary, un personnage de l’univers Marvel ;
 Bloody Mary, un boss présent dans le jeu vidéo Terranigma (1995) ;

Voir aussi 
 Agent 077: Mission Bloody Mary, un film de Terence Hathaway (1965) ;
 Urban Legends: Bloody Mary, un film de Mary Lambert (2005) ;
 Un Blodymary, une chanson de Las Ketchup extraite de leur album homonyme (2006) ;
 The Twisted Tale of Bloody Mary, un fillm de Chris Barnard (2008).
 , un film de John Stecenko (2008).

Homonymie de titre